Julienhof steht für:
 Julienhof, Wohnplatz im Ortsteil Hohengöhren, Gemeinde Schönhausen (Elbe), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Julienhof, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: Bolschedoroschnoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Julienhof, Kreis Insterburg, Ostpreußen: nicht mehr existenter Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Julienhof, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Luschki (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Julienhof, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen: Gościrady, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Julienhof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen: Julkowo (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Julienhof, Kreis Osterode, Ostpreußen: Juńcza, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Julienhof, Kreis Rummelsburg/Pommern: Kowalewice (Miastko), Dorf im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Julienhof (1938–1946, bis 1938: Julchenwald), Kreis Wehlau, Ostpreußen: nicht mehr existenter Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

 Julienhof (Enzesfeld-Lindabrunn), Gutshof in Enzesfeld-Lindabrunn, Niederösterreich

Siehe auch:
 Julienhöfen